Vackertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vackertjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (5,07 ha)
Vackertjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Vackertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Vackertjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Vackertjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Vackertjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn